Das Damendoppel der  US Open 1971 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Margaret Court und Judy Dalton. Das Finale bestritten Rosie Casals und Judy Dalton gegen Gail Chanfreau und Françoise Dürr, das Casals und Dalton in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1971